Lady Godiva steht für
 Lady Godiva, Godiva oder Godgifu († um 1085), eine angelsächsische Adlige des 11. Jahrhunderts
 Lady Godiva (1911), US-amerikanischer Kurzfilm von J. Stuart Blackton
 Lady Godiva (1921), deutscher Spielfilm von Hubert Moest
 Lady Godiva (2008), britischer Spielfilm von Vicky Jewson
 Lady Godiva (Band), deutsche Band aus Arnsberg

Siehe auch:
 Godiva
 Lady Godiva’s Operation, Song von Velvet Underground